Імпланта́ція ():
  — закріплення зародка (бластоцисти) ссавців у слизовій оболонці матки через утворення плаценти.
 Початковий етап після прищеплення тканин і органів.
 Зумисне введення в тканини організму сторонніх тіл.
 Спосіб введення сторонніх атомів всередину твердого тіла шляхом бомбардування його поверхні пучком іонів з високою енергією.
 Імплантація зубів — встановлення зубних імплантів.

Див. також 
 Трансплантація

Багатозначні терміни